Красник — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Красник, Иван Григорьевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6258; 11 декабря 1840.
 Красник, Иван Михайлович (1906—1957) — Герой Советского Союза.
 Красник, Иван Яковлевич (1897—1944) — Герой Советского Союза.
 Красник, Николай Васильевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 6244; 11 декабря 1840.

Топоним

Белоруссия 
 Красник — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Польша 
 Красник — город в Польше, входит в Люблинское воеводство, Красницкий повят.
 Красник — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Красницкий повят, Люблинское воеводство.

Россия 
 Красник — деревня в Антроповском районе Костромской области.

Украина 
 Красник — село в Верховинском районе Ивано-Франковской области.